Шилоах — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1957) — израильский бизнесмен.
 Шилоах, Реувен (1909—1959) — израильский государственный деятель, создатель израильских спецслужб, первый директор израильской внешней разведки «Моссад», дипломат.
  (1911-2000) — израильский политик.
 Шилоах (Сильван) — район Восточного Иерусалима